Эдвард Уильямс (): Уильямс, Эдвард (1747—1826) — валлийский антиквар, поэт-романтик, коллекционер и мистификатор.
 Уильямс, Эдвард (1888—1915) — британский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.